Fegebank ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Fegebank (* 1946), deutsche Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin
 Katharina Fegebank (* 1977), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)